

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Chattanooga – città situata tra la Contea di Comanche e la Contea di Tillman, Oklahoma
 Chattanooga – capoluogo della Contea di Hamilton, Tennessee